Shades kan syfta på:

Shades (musikalbum av J.J. Cale) – ett musikalbum av J.J. Cale lanserat 1981
Shades (musikalbum av Keith Jarrett) –  ett musikalbum med Keith Jarretts ”American Quartet” från 1976